

Persone 
 Sanfilippo – cognome italiano
 Mario Ciancio Sanfilippo – giornalista e imprenditore italiano
 Antonio Sanfilippo – pittore italiano
 Cesare Sanfilippo – giurista e accademico italiano
 Claudio Sanfilippo – cantautore e scrittore italiano
 Domenico Sanfilippo – editore italiano
 Federica Sanfilippo – biatleta italiana
 José Sanfilippo – ex calciatore argentino
 Matteo Sanfilippo – storico e saggista italiano
 Salvatore Sanfilippo (1907) – politico italiano
 Salvatore Sanfilippo (1945) – politico italiano

Altro
Domenico Sanfilippo Editore – casa editrice italiana

Pagine correlate
San Filippo